Крнов (), до 1945 года Егерндорф > Ягерндорф () — город в восточной Чехии, на территории Моравскосилезского края, на реке Опаве. Транспортный узел.

Население 25,6 тыс. жит. (2003). Площадь 44,3 км 2. Телефонный код: (420) 652.

Машиностроение, текстильная и деревообрабатывающая промышленность. Производство музыкальных инструментов (в том числе органов). В городе находится завод чешских безалкогольных напитков Kofola. Летний курорт, центр зимних видов спорта.

Основан в 1221 года, был центром одноимённого княжества с 1377 по 1523 годы.

Замечателен замком (XVIII в.), несколькими церквями и аббатствами.

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 Городской туристический портал
 Егерндорф 

Города Моравскосилезского края